Лук Еванс (; Понтипул, 15. април 1979) британски је глумац.

Филмографија 

|-
| 2003. || Табу || -{Taboo}- || Били || 
|-
| 2009. || Не притискајте Бенџаминове Батонове || -{Don't Press Benjamin's Buttons}- || Бенџаминов отац || кратки филм
|-
| 2010. || Кукавице и чудовишта || -{Cowards and Monsters}- || Пол || кратки филм
|-
| 2010. || Секс и дрога и рокенрол || -{Sex & Drugs & Rock & Roll}- || Клајв Ричардс ||
|-
| 2010. || Борба титана || -{Clash of the Titans}- || Аполон || 
|-
| 2010. || Робин Худ || -{Robin Hood}- || шерифов разбојник|| 
|-
| 2011. || Тамара Дру || -{Tamara Drewe}- || Енди Коб || 
|-
| 2011. || Изненадан напад || -{Blitz}- || Крејг Стукс || 
|-
| 2011. || Три мускетара || -{The Three Musketeers}- || Арамис ||
|-
| 2011. || Бесмртници || -{Immortals}- || Зевс || 
|-
| 2011. || Опклада || -{Flutter}- || Адријан || 
|-
| 2012. || Пепео || -{Ashes}- || Крукат|| 
|-
| 2012. || Гавран || -{The Raven}- || инспектор Емет Филдс ||
|-
| 2012. || Нико неће преживети || -{No One Lives}- || возач ||
|-
| 2012. || Хобит: Неочекивано путовање || -{The Hobbit: An Unexpected Journey}- || Гирион || (само у режисерској верзији)
|-
| 2013. || Паклене улице 6 || -{Fast & Furious 6}- || Овен Шо ||
|-
| 2013. || Хобит: Шмаугова пустошења || -{The Hobbit: The Desolation of Smaug}- || Бард и Гирион ||
|-
| 2013. || Велика пљачка воза || -{The Great Train Robbery}- || Брус Ренолдс ||мини-серија
|-
| 2014. || Дракула: Неиспричано || -{Dracula Untold}- || Влад Цепеш III/Дракула ||
|-
| 2014. || Хобит: Битка пет армија || -{The Hobbit: The Battle of the Five Armies}- || Бард ||
|-
| 2015. || Паклене улице 7 || -{Furious 7}- || Овен Шо||
|-
| 2015. || Солитер || -{High-Rise}- || Ричард Вајлдер||номинација - Британска независна филмска награда за најбољег глумца у споредној улози
|-
| 2016. || Порука од Кинга || -{Message from the King}- || др Пол Вентворт ||
|-
| 2016. || Девојка из воза || -{The Girl on the Train}- || Скот Хипвел||
|-
| 2017. || Лепотица и звер || -{Beauty and the Beast}- || Гастон||номинација - МТВ филмска награда за најбољи филмски дуо (са Џошом Гадом)
|-
| 2017. || Паклене улице 8 || -{The Fate of the Furious}- || Овен Шо||
|-
| 2017. || Професор Марстон и чудесне жене || -{Professor Marston and the Wonder Women}- || Вилијам Молтон Марстон||
|-
| 2018. || Алијениста || -{The Alienist}- || Џон Мур|| ТВ серија
|-
| 2019. || Кева || -{Ma}- || Бен Хокинс ||
|-
| 2022. || Пинокио || -{Pinocchio}- || кочијаш ||
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1979.
Британски глумци
Велшки глумци
Глумци у филмској трилогији Хобит
ЛГБТ+ глумци